Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (Договор о СНП), более известный на Западе как Московский договор, был подписан в Москве 24 мая 2002 между Россией и США. Условия договора ограничивали количество ядерных боеголовок, стоящих на боевом дежурстве, до 1700—2200 для каждой из сторон. Договор о СНП вступил в силу 1 июня 2003 после совместной ратификации Россией и США, срок его действия истекал 31 декабря 2012. В связи с тем, что 5 февраля 2011 года вступил в силу договор СНВ-III, то, согласно его положениям (статья ХIV пункт 4), Договор о СНП утратил силу.

Договор о СНП являлся одним из серии подписанных между СССР/Россией и США договоров по ядерному разоружению, к которым относятся договоры ОСВ-I (1972), по ПРО (1972), ОСВ-II (1979), РСМД (1987), СНВ-1 (1991), СНВ-2 (1993) и СНВ-III (2010).

Договор подвергался критике по следующим позициям:
 Не были оговорены условия постоянных взаимных проверок;
 Договор не требовал постоянного сокращения вооружений, боеголовки могли быть помещены в хранилище и позже восстановлены;
 Договор требовал сокращения до оговоренного уровня не ранее срока истечения договора, 31 декабря 2012;
 Каждая сторона была свободна в выборе любого количественного уровня стратегических ядерных боезарядов в составе своих сил, который она считала необходимым.

См. также 
 Российское ядерное оружие

Ссылки 
 Текст договора о СНП на русском
 Текст договора о СНП на английском
 Ядерные вооружения и подходы Вашингтона
 Вспомним Договор о СНП // Независимое военное обозрение, 15.06.2012
 ДОГОВОР О СОКРАЩЕНИИ СНП — НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ДОГОВОРНОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ СОКРАЩЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ВООРУЖЕНИЙ (СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ) // МИД РФ, 24.05.02
 Вершинин В. И. Анализ аспектов Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов // ВИНИТИ, Серия «Вооруженные силы и военно-промышленный потенциал», № 3/200

Российско-американские отношения
Договоры об ограничении вооружений
Международные договоры Российской Федерации
Международные договоры США
Договоры по алфавиту
Президентство Джорджа Уокера Буша
2002 год в России
Президентство Владимира Путина